Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1982.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 26. Jahrgang (1982), Heft 6 (fälschlicherweise mit 27. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 

1982
Tennisturnier 1982